Того року турнір відбувся вперше.

Марія Шарапова виграла титул, у фіналі перемігши Марту Домаховську з рахунком 6–1, 6–1. Для Шарапової це був третій титул за рік і п'ятий за кар'єру.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Посилання 
Draw on ITF website 
Draw on WTA website 

2004
Hansol Korea Open